Ро́терем ():

 Ротерем — крупный город  в графстве Саут-Йоркшир, Англия.

Спортивные клубы 
 Ротерем — английский регбийный клуб из одноимённого города.
 Ротерем Каунти — английский футбольный клуб из одноименного города.
 Ротерем Юнайтед — английский футбольный клуб из одноименного города.